Parti bleu peut désigner différents partis politique :
 Parti bleu, parti politique d'Allemagne ;
 Parti bleu, groupe politique au Canada-Est ;
 , parti politique d'Éthiopie ;
 , parti politique de République dominicaine.